Die Saison 2018/19 der 2. Hallenhockey-Bundesliga begann am 30. November 2018 und endete am 10. Februar 2019. Die vier Gruppensieger der 2. Bundesliga stiegen in die 1. Bundesliga auf: der Großflottbeker THGC (Nord), der HC Ludwigsburg (Süd), der Mariendorfer HC (Ost) und der Gladbacher HTC  (West).

Tabellen 
Legende:
 
Stand: 10. Februar 2019

Einzelnachweise 

2018
Hockey 2018
Hockey 2019